Прогноз — многозначный термин.

 Прогноз — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.
 «Прогноз» — серия спутников, входящих в систему «Око-1». Предназначены для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
 «Прогноз» — космический комплекс и соответствующая серия спутников, предназначенных для контроля радиационной активности Солнца, прогнозирования радиационной безопасности полетов космонавтов и изучения околоземного и межпланетного пространства.
 «Прогноз» — месторождение серебра в Якутии в 445 км к северу от города Якутска.
 «Прогноз» — российская компания, разработчик программного обеспечения класса Business Intelligence.

См. также 
 Прогноз погоды (значения)